Schücke ist der Nachname folgender Personen:

 Jochen Schücke (* 1966), deutscher DJ (Schottke Mexiko) und Mitbetreiber des Münchener „Harry Klein“
 Thomas Schücke (* 1955), deutscher Schauspieler